Воярмолылькы (устар. Веярмолькы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 297 км по левому берегу реки Таз. Длина реки составляет 169 км.

Притоки 
 37 км: Мотылькы
 79 км: Иннэль-Воярмолылькы
 102 км: Нярыльунды
 123 км: Верхняя

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300069978.

Примечания 

Притоки Таза
Реки Красноселькупского района